Cavaliere Rosso – titolo portato da molti personaggi del ciclo arturiano
 Cavaliere Rosso – personaggio dell'opera letteraria Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò
 Cavaliere Rosso – divinità immaginaria dell'ambientazione Forgotten Realms